Lumby kan avse följande platser:

Geografi

Danmark 
 Lumby, Danmark

Kanada 
 Lumby, British Columbia